Миленкович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Миленкович, Александр (род. 1967) — югославский сербский биатлонист, лыжник и велосипедист.
 Миленкович, Ана (род. 1980) — сербская певица.
 Миленкович, Бояна (род. 1997) — сербская волейболистка.
 Миленкович, Драгослав (род. 1976) — сербский футболист, защитник.
 Миленкович, Никола (род. 1997) — сербский футболист, защитник.